Caryodidae är en familj av snäckor. Caryodidae ingår i ordningen lungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Caryodidae 13 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lungsnäckor
Caryodidae